Ein Hîz oğlanı oder kurz hîz war ein Mann im Osmanischen Reich, der als homosexueller Sexarbeiter arbeitete; später bürgerte sich die Bezeichnung hamam oğlanı (Junge aus dem Hammam) genannt. Für die Päderastie im Allgemeinen wurde oft oğlancılık verwendet.

Der Plural des aus dem Persischen stammenden Wortes hîz, das einen homosexuellen Mann bezeichnete, wurde auf persische Art gebildet und lautete hîzan, so wurde auch die Gesamtheit der Männer genannt, die diesem Beruf nachging. Da ein Teil der Hîz oğlanları ihren Beruf in türkischen Bädern (Hamâm) ausführte, nahm der Begriff hamam oğlanı, der von seiner Wortbedeutung her den in einem hamam als Badediener tätigen tellak bezeichnet, diese Bedeutung an und wird bis in die heutige Zeit so verwendet. Erstmals mit dem Hamambetrieb erwähnt wurden die Hîz oğlanları im Manuskript Dellaknâme-i Dilgüşâ aus dem 17. Jahrhundert. In diesem Werk (“Buch der die Herzen öffnenden tellaks”) des für die Instandhaltung der Hammams beauftragten Obersten Bademeisters (hamamcılar kethüdası) Derviş İsmail werden von den 2321 tellaks in den 408 Hamams von Konstantinopel insgesamt lediglich elf derart tätige Personen namentlich genannt und mit ihren sexuellen Dienstleistungen und den dafür zu entrichtenden Löhnen beschrieben. Wie das Wort ibne (“Schwuchtel”) in der heutigen modern-türkischen Sprache wurde das Wort Hîz oğlanı im Osmanischen als homophobes Schimpfwort zur Erniedrigung anderer Menschen verwendet.

Siehe auch 
 Kötschek und Kjutschek
 Schwule Muslime
 Homosexualität in der Türkei

Einzelnachweise 

Gesellschaft (Osmanisches Reich)
Homosexualität in der Türkei
Schimpfwort (Mann)